Василий Иванович Макаров (род. 1926) — советский военачальник,
генерал-лейтенант авиации. Начальник штаба 26-й воздушной армии (1972—1975).

Биография 
Родился 18 марта 1926 года в селе Новый Курлак Воронежской области в крестьянской семье.

В 1942 году в период Великой Отечественной войны принимал участие в действиях против диверсионных групп врага в составе истребительного батальона НКВД. С 1943 года был призван в ряды Красной Армии и направлен на учёбу в Иркутскую военную авиационную школу. С 1944 года — авиационный механик самолёта Пе-2.

С 1945 по 1949 годы курсант 9-й военной авиационной школы пилотов и Первого Чкаловского военного авиационного училища лётчиков. С 1950 по 1953 годы — лётчик-инструктор и командир звена 1-го ЧВАУЛ — обучал лётчиков-штурмовиков. 

С 1953 по 1956 годы обучался на командном факультете Краснознамённой военно-воздушной академии. С 1956 по 1966 годы — офицер оперативного отдела 54-й воздушной армии на Дальнем Востоке. С 1959 по 1969 годы — начальник штаба 352-го отдельного разведывательного авиационного полка и 18-го гвардейского истребительного авиационного полка, начальник оперативного отделения штаба и начальник штаба 303-й истребительной авиационной дивизии 1-й Краснознамённой воздушной армии Дальневосточного военного округа. 
 
С 1966 по 1969 годы обучался в  Военной ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР имени К. Е. Ворошилова. С 1969 по 1972 годы — начальник оперативного отдела, с 1972 по 1975 годы — начальник штаба 26-й воздушной армии. 

С 1975 по 1980 годы — заместитель начальника управления и с 1980 по 1989 годы —
начальник управления ВВС и ПВО  Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Участник боевых действий в Афганистане.

С 1990 по 1991 годы — консультант Комитета Верховного Совета СССР по вопросам обороны и государственной безопасности. С 1992 года —  ведущий специалист и ведущий научный сотрудник  ЦВСИ ГШ ВС России.

Библиография 

 Макаров В. И. В Генеральном штабе на разломе эпох, 1990—2008 гг /  : Кучково поле, 2010 г. — 495 с. — ISBN 978-5-9950-0101-0
 Макаров В. И. В Генеральном штабе накануне грядущих перемен: автобиографические записки офицера Генерального штаба /  Жуковский — : Кучково поле, 2004 г. — 718 с. — ISBN 5-86090-107-0

Награды 

 Орден Красной Звезды 
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III степени

Примечания

Литература 
 Чекинов С. Г. Центр военно-стратегических исследований Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации: история и современность (к 25-летию создания) / Военная мысль №1, : 2010 г. — С. 3.
Авиационная энциклопедия в лицах. М., 2008 (г.р. - 1926)

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Преподаватели Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Военнослужащие войск НКВД Великой Отечественной войны
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Афганской войны (1979—1989)